De 3. Liga 2009/10 is het tweede seizoen van het vernieuwde derde voetbalniveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 25 juli 2009 en eindigde op 8 mei 2010. Kampioen werd uiteindelijk VfL Osnabrück.

Eindstand

Topscorers 
22 goals
  Régis Dorn (SV Sandhausen)
21 goals
  Mortiz Hartmann (FC Ingolstadt 04)
17 goals
  Orlando Smeekes (FC Carl Zeiss Jena)
15 goals
  Dennis Kruppke (Eintracht Braunschweig)
  Andreas Spann (1. FC Heidenheim 1846)

Statistieken 
 De meeste punten tot nu toe verzamelde de SpVgg Unterhaching. Sinds 2008 haalde de ploeg 117 punten uit 76 wedstrijden. Gevolgd door FC Erzgebirge Aue met 116 punten uit 76 wedstrijden en Bayern München II met 113 punten uit 76 wedstrijden.
 De meeste doelpunten, werden tot dusver door Halil Savran van Dynamo Dresden gemaakt (26). Tweede op de lijst is Torsten Oehrl van Werder Bremen II (23).
 De productiefste ploeg in 1 seizoen is tot dusver FC Ingolstadt 04 met 72 doelpunten in het seizoen 2009/2010.
 De hoogste overwinning in de 3. Liga hebben SC Paderborn 07 (08/09), VfB Stuttgart II (08/09) en FC Carl Zeiss Jena (09/10) op hun naam staan. Zij wonnen respectievelijk van Wacker Burghausen, FC Carl Zeiss Jena en Bayern München II met 6-0.
 De meest doelpuntrijke wedstrijd was Eintracht Braunschweig tegen Fortuna Düsseldorf op de 35e speeldag van het seizoen 2008/09. Het werd 5-5.
 Toeschouwersrecord: 50.095 toeschouwers (Fortuna Düsseldorf tegen Werder Bremen II op 23 mei 2009)

Zie ook
DFB-Pokal 2009/10
Bundesliga 2009/10
2. Bundesliga 2009/10

Duitsland, 3